Il ne faut pas confondre :
 Henri Lacaze (1898-1981), rugbyman français
 Henri Lacaze (1908-1990), homme politique français